Proposition Infinity ("Proposition ∞") es el cuarto episodio de la sexta temporada de la serie animada Futurama, y originalmente fue presentado el 8 de julio de 2010 en Comedy Central. El episodio trata del enamoramiento de Amy Wong y Bender, lo cual es un tabú en la cultura del siglo XXXI. Después de enfrentarse a los sentimientos anti-robosexuales de la sociedad, eligen casarse y luchar por la legalización del matrimonio robosexual a través de la "Propuesta Infinidad."

El episodio fue escrito por Michael Rowe y dirigido por Crystal Chesney-Thompson. "Propuesta Infinidad" sirvió como una sátira de la controversia sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y la Proposición 8 de California, que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo en California en noviembre de 2008. El título del episodio se deriva de la Proposición 8, girando el 8 representando el símbolo de infinito (∞), por lo tanto, "la Proposición ∞". Aunque el episodio satiriza argumentos a favor y en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, se inclina favorablemente hacia la idea de permitirlo. El tema del episodio vuelve a visitar el tabú social de las relaciones robosexuales presentadas en episodios anteriores como "Space Pilot 3000" y "Salí con un robot". El actor gay George Takei de Star Trek, que se casó con su pareja en California durante el debate sobre la Proposición 8, regresa como estrella invitada en el episodio.
"Proposition Infinity" recibió críticas positivas de los críticos. El Cocreador David X. Cohen lo nombró como uno de sus episodios favoritos de la sexta temporada.

Sinopsis 
Mientras Bender es sacado de la cárcel luego de haber sido arrestado por vandalismo, Amy coquetea con muchos reclusos. Enfurecido por la obsesión de Amy con los "Chicos Malos" Kif decide terminar con ella. La ruptura deprime un poco a Amy, por lo cual, Leela, Fry, y Bender la llevan a un restaurante para hacerla sentir mejor. Bender la molesta durante toda la noche, de muchas maneras. Entonces, debido al interés de Amy en los chicos malos, decide acostarse con Bender. Luego de ello, ambos descubren que tienen una atracción mutua y entran en una relación "Robosexual", lo cual es un tabú en el siglo XXXI. Debido a que es mal visto, deciden guardar silencio sobre su relación, pero sus compañeros de trabajo sospechan aunque no les molesta.
Sin embargo, durante una misión, Amy y Bender son atrapados abrazándose juntos. El Profesor Farnsworth inmediatamente desaprueba esto, pero el resto de la tripulación acepta la relación. La pareja está agradecida, ya que Amy sabe que su familia lo desaprueba también, y el profesor inmediatamente informa a los padres de Amy y luego llama al reverendo robot para que condene a Bender, que es enviado a un campamento de rehabilitación para robosexuales. Mientras tanto los padres de Amy le presentan pretendientes humanos, entre ellos Fry, que se lleva a Amy para rescatar a Bender del campamento de rehabilitación. En el edificio de Planet Express, Bender le propone matrimonio a Amy, pero el profesor les recuerda que el matrimonio robosexual es ilegal en Nueva York. Para luchar contra esto, Bender y Amy ponen en marcha una campaña para legalizar el matrimonio robosexual.
Lanzan la "Propuesta Infinidad" que, en los días antes de la elección, se desploma en las encuestas. Amy pierde la esperanza, pero Bender dice que van a ganar en su debate contra el profesor Farnsworth, líder de la oposición a la propuesta. En el debate (conducido por la cabeza de George Takei), Bender da un apasionado discurso, que el público aplaude. El profesor le responde con una historia de su pasado en la que estaba enamorado de una colega científica llamada Eunice, a quien más tarde descubrió en la cama con un robot, rompiendo su corazón. Debido a esto, el profesor odia a los robosexuales. Esto no impresiona a la audiencia. Frustrado por la falta de simpatía a su causa, accidentalmente admite que Eunice era en realidad un robot, y que él la encontró en la cama con otro robot. Con el corazón roto, pagó su ira con los robosexuales. Después de admitir la verdad, el profesor retira su argumento, ahora apoyando la Propuesta Infinidad. Al día siguiente, la proposición es aprobada. Amy está muy feliz, pero Bender la deja al darse cuenta de que el matrimonio lo obligaría a ser monógamo por siempre. Amy se siente abatida, pero Kif, en una motocicleta, vuelve a recuperarla, y se van juntos.

Producción 
El episodio fue inspirado en la polémica que surgió de la Proposición 8 de California en los Estados Unidos durante el año 2008 y fue escrito por Michael Rowe. El episodio fue dirigido por Crystal Chesney-Thompson. George Takei regresa como estrella invitada, interpretándose a sí mismo.
Según Cohen, el enfoque del equipo de redacción al utilizar referencias de la cultura popular como tema principal en un episodio es de modificarlos en versiones futuristas, señalando que en un show de ciencia ficción, "algunos temas probablemente no sean de la misma manera cuando el programa salga al aire. "En particular con el episodio, se prestó especial atención al desarrollo de la trama de una manera que la historia pueda aplicarse a cualquier época en que se vea,  evitando ser excesivamente politizada. Al tomar "La realidad" de los problemas sociales en el programa, Cohen dijo que uno de sus métodos de evitar que la controversia abruma al episodio es "futurizar" los eventos hasta que el público tenga poca probabilidad de desarrollar una fuerte opinión hacia uno u otro bando sobre el conflicto presentado. Este fue el método utilizado para "Propuesta Infinidad", ya que el equipo consideró que la mayoría de los espectadores no tendría una opinión a favor o en contra de los matrimonios mixtos entre robots y humanos, por lo se reduce potencialmente la polarización del material de origen.

Referencias culturales 
"Propuesta Infinidad" se inspiró en la batalla política sobre la Proposición 8 de California en los Estados Unidos y en gran medida satiriza la controversia sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. El título es una referencia a la Proposición 8 de California con el "8" de lado, convirtiéndose así en el símbolo de infinito (∞). El campamento donde Bender es enviado a ser reprogramado parodia a los campos de terapia reparativa para los homosexuales. El episodio también satiriza a la gente en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, y, en particular, la Organización Nacional para el Matrimonio (O NOM por sus sigles en Inglés), el episodio muestra un anuncio contra la Propuesta Infinidad ("No a la Infinidad"), que es una parodia directa a la campaña de NOM "The Gathering Storm" de 2009. Muchos de los chistes en el episodio fueron inspirados por la votación real de la Proposición 8 y debates similares sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo Estados Unidos, con varios críticos señalando que el episodio fue favorable hacia el matrimonio entre personas del mismo sexo.
El actor abiertamente gay George Takei es una de las estrellas invitadas en este episodio, conduciendo el debate de la Propuesta Infinidad. Takei, una estrella invitada frecuentemente en la serie, es un activista y portavoz de la igualdad en el matrimonio. Takei se casó con su pareja, Brad Altman , el 17 de junio de 2008, cuando el matrimonio entre personas del mismo sexo fue legal en California. A pesar de la aprobación de la Proposición 8 en noviembre de ese mismo año, la Corte Suprema de California dictaminó que no se afectan los matrimonios del mismo sexo realizados antes de su aprobación, dejando el matrimonio Takei y Altman totalmente válido.
El episodio toma el concepto de robosexualidad como un tabú en la sociedad del futuro y es más explícito en su analogía con los prejuicios y el estigma que rodea a la homosexualidad. La estigmatización de la robosexualidad fue mencionada desde el piloto de la serie "Space Pilot 3000". El tema es ampliado con más detalle en la temporada 3, episodio "Salí con un robot" en el que Fry sale con una robot llamada Lucy Liu, lo cual es desaprobado por todos los demás personajes. El coproductor David X. Cohen señaló que el equipo de redacción había tratado de mantener las relaciones robosexuales como un tabú en toda la serie.

Emisión y recepción 
"Propuesta Infinidad" originalmente salió al aire el 8 de julio de 2010 en Comedy Central en Estados Unidos. En su emisión original fue visto por un estimado de 2.013.000 hogares con una calificación de 1.3 % de la cuota del 2% en los índices de audiencia de Nielsen y con un 1,0%, y 3% de participación en los ámbitos demográficos 18-49, bajando una décima de punto a partir del episodio de la semana anterior. En las entrevistas previas al estreno de la sexta temporada, David X. Cohen declaró que considera este uno de sus episodios favoritos de la sexta temporada de Futurama.

Referencias 

Episodios de Futurama
Matrimonio entre personas del mismo sexo en la televisión
Episodios de televisión de 2010
LGBT en 2010